L'édition 2022 du tournoi de tennis de Cleveland se déroule du 21 au  sur dur en extérieur à Cleveland. Il s'agit d'un tournoi de la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Caroline Garcia, remplacée par  Iryna Shymanovich
  Camila Giorgi, remplacée par  Magda Linette
  Kaia Kanepi, remplacée par  Aleksandra Krunić
  Ann Li, remplacée par  Camila Osorio
  Elise Mertens, remplacée par  Marcela Zacarías
  Anastasia Potapova, remplacée par  Francesca Di Lorenzo
  Shelby Rogers, remplacée par  Dayana Yastremska

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
Liudmila Samsonova remporte son 3ème titre en carrière en s'imposant dans l'Ohio et le 2ème de la saison après Washington. 

En double, c'est la paire Nicole Melichar-Martinez - Ellen Perez qui l'emporte. L'américaine remporte son 12ème titre en double, le second cette année. L'australienne conquiert, quant à elle, son 5ème trophée en carrière et également le second cette saison.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cleveland
 Saison 2022 de la WTA

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Cleveland
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en août 2022